

Cinema 
 Tit for Tat – film del 1912 prodotto dalla Société Française des Films Éclair
 Tit for Tat – film del 1912 diretto da F. Martin Thornton
 Tit for Tat – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Tit for Tat – film del 1915 prodotto dalla United Film Service
 Tit for Tat – film del 1916 prodotto dalla Union Jack Company
 Tit for Tat – film del 1917 diretto da Hobart Henley
 Tit for Tat – film del 1920 prodotto dalla Hall Room Boys Photoplays
 Tit for Tat – film del 1921 diretto da Henry Edwards
 Tit for Tat – film del 1927 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
 Questione d'onore (Tit for Tat) –  film del 1935 diretto da Charley Rogers
 Tit for Tat – film del 2012 diretto da Florence Ordesh

Televisione 
 Tit for Tat – serie televisiva (2009)

Altro 
 Tit for tat – strategia della teoria dei giochi